A 884-es busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, mely Újpest-Városkapu autóbusz-állomást és Dunabogdányt köti össze.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Budapest, Újpest-Városkapu(XIII. kerület)végállomás||29
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Tungsram||28
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Fóti út||27
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budapest közigazgatási határa
|-
|3|| Szentendre, Papírgyár||26
|align=left|
|-
|4|| Szentendre, Egyetem||25
|align=left|
|-
|5|| Szentendre, autóbusz-állomás||24
|align=left|
|-
|6|| Szentendre, Római kőtár||23
|align=left|
|-
|7|| Szentendre, Bükkös patak||22
|align=left|
|-
|8|| Szentendre, Izbégi elágazás||21
|align=left|
|-
|9|| Szentendre, Pismány ABC||20
|align=left|
|-
|10|| Szentendre, Danubius szálló||19
|align=left|
|-
|11|| ||18
|align=left|
|-
|12|| Szentendre, Horgony utca||17
|align=left|
|-
|13|| Szentendre, Barackvirág utca||16
|align=left|
|-
|14|| Szentendre, szigetmonostori rév||15
|align=left|
|-
|15|| Leányfalu, Akácos út||14
|align=left|
|-
|16|| Leányfalu, Boldogtanyai út||13
|align=left|
|-
|17|| Leányfalu, Erkel Ferenc utca||12
|align=left|
|-
|18|| Leányfalu, pócsmegyeri rév||11
|align=left|
|-
|19|| Leányfalu, Alszeghy Kálmán tér||10
|align=left|
|-
|20|| Leányfalu, Seres utca||9
|align=left|
|-
|21|| Leányfalu, Tavasz utca||8
|align=left|
|-
|22|| Tahitótfalu, Újtelep||7
|align=left|
|-
|23|| Tahitótfalu, MTA üdülő||6
|align=left|
|-
|24|| Tahitótfalu, Hídfő||5
|align=left|
|-
|25|| Tahitótfalu, Gesztenye sor||4
|align=left|
|-
|26|| Tahitótfalu, FŐKERT||3
|align=left|
|-
|27|| Tahitótfalu, Váradok||2
|align=left|
|-
|28|| Dunabogdány, Kőbánya||1
|align=left|
|-
|29|| Dunabogdány, községházavégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szentendre autóbuszvonalai
Tahitótfalu